

Geografia 
Il termine Samar può riferirsi a diverse entità geografiche e amministrative delle Filippine:

 Isola di Samar
 Provincia di Samar
 Provincia di Eastern Samar
 Provincia di Northern Samar
 Samar, antica denominazione di Novomoskovs'k

Cinema
 Gli ammutinati di Samar (Samar) – film del 1962
 Samar  – film del 2000
 Samar  – film del 2013

Altro
 SAMAR – Società Anonima Milanese Apparecchi Radioelettrici

Pagine correlate

 Samara